Exciter è il decimo album in studio dei Depeche Mode, pubblicato il 14 maggio del 2001.
La pianta che compare sulla copertina dell'album è parte del genere Agave, utilizzata per la produzione di tequila.

Descrizione

Tracce

Ristampa del 2007

 Disco 1 - ibrido SACD/CD
 Disco 2 - DVD con incluso Exciter in DTS 5.1, Dolby Digital 5.1 and PCM Stereo, più materiale bonus

Disco 1
 Contiene le 13 tracce dell'album originale.

Disco 2 (DVD)

 Esibizione dal vivo tratta dal DVD One Night in Paris
The Dead of Night
The Sweetest Condition
Dream On
When the Body Speaks
Breathe
Freelove

 Tracce bonus
Easy Tiger (Full Version)
Dirt
Freelove (Flood Mix) [non inclusa nella tracklist]
Zenstation
When the Body Speaks (Acoustic)

 Materiale aggiuntivo
 Depeche Mode 1999–2001 (30 minuti di documentario)

Crediti

Depeche Mode
 Dave Gahan - voce, promozione
 Martin Lee Gore - tastiere, sintetizzatori, chitarra, chitarra acustica (Dream On), cori; voce in Comatose e Breathe, scrittura brani, promozione
 Andrew Fletcher - tastiere, sintetizzatori, basso, cori

Altro personale
 Mark Bell - produzione, drum machine
 Gareth Jones - ingegnere del suono, produzione, pre-produzione
 Paul Freegard - produzione, pre-produzione
 Christian Eigner - batteria (I Am You)
 Knox Chandler - violoncello (When the Body Speaks)
 Airto Moreira - percussioni (Freelove, I Feel Loved)
 Todd C. Reynolds - archi (When the Body Speaks) 
 Joyce Hammann - archi (When the Body Speaks)
 Natalie Cenovia Cummins - archi (When the Body Speaks)
 Ralph H. Harris - archi (When the Body Speaks) 
 Leo Grinhauz - archi (When the Body Speaks)
 Anton Corbijn - fotografia, art direction e copertina
 Jonathan Kessler - management
 Mike Marsh - masterizzazione
 Steve Fitzmaurice - missaggio
 Jonathan Adler - assistente ingegnere del suono
 Boris Aldridge - assistente ingegnere del suono
 Lisa Butterworth - assistente ingegnere del suono
 Andrew Davies - assistente ingegnere del suono
 Steve Fitzmaurice - missaggio
 Form - design
 Andrew Griffiths - assistente ingegnere del suono
 Alissa Myhovwich - assistente ingegnere del suono
 Nick Sevilla - assistente ingegnere del suono

Classifiche

Tour promozionale

Per promuovere l'album, il gruppo intraprese l'Exciter Tour, partito il 4 giugno 2001 dal Roxy di Los Angeles, e conclusosi il 5 novembre dello stesso anno alla Maimarkthalle di Mannheim.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni